Saint-Caprais puede referirse a: 

 Saint-Caprais, comuna francesa situada en Allier.
 Saint-Caprais, comuna francesa situada en Cher.
 Saint-Caprais, comuna francesa situada en Gers.
 Saint-Caprais, comuna francesa situada en Lot.